Okręty US Navy o nazwie USS  "Unicorn", pochodzącej od narwala. Oba miały być okrętami podwodnymi typu Tench i oba nie zostały włączone do służby:

 Pierwszy "Unicorn" (SS-429) został anulowany zanim budowa została rozpoczęta (w 1944). 
 Stępka drugiego "Unicorn" (SS-436) została położona mniej niż rok później i okręt został zwodowany, ale nigdy nie wszedł do służby.
Unicorn